Il clinocrisotilo è un minerale fu denominato crisotilo nel 1834 per essere poi ridenominato come clinocrisotilo nel 1951. Nel 2006 l'IMA ha ripristinato il nome crisotilo come specie mineralogica ed il clinocrisotilo costituisce uno dei suoi politipi pertanto è considerato come una varietà del crisotilo.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura 
Il clinocrisotilo si presenta solitamente in fibre, in presenza di grani molto fini può apparire come una massa compatta.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fillosilicati
Varietà di minerali